L'anergie peut être :
en immunologie, un phénomène physiologique immunitaire ;
en thermodynamique, la qualité d'une énergie, qui est détruite au cours d'une réaction.